Ко́лин Кларк ( или Clarke):
 Кларк, Колин (1905—1989) — британский экономист и статистик.
 Кларк, Колин (1984—2019) — американский футболист.
 Кларк, Колин (род. 1962) — североирландский футболист.
 Кларк, Колин (род. 1946) — шотландский футболист.